Hieronder staat een chronologische lijst van voormalige en huidige trainers van VVV-Venlo.

VVV-Venlo
Venlo
Trainers